Il singolare  dell'Open de Moselle 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Gaël Monfils era il detentore del titolo ma ha deciso di ritirarsi dal torneo prima del suo incontro inaugurale. In finale Gilles Simon ha battuto Miša Zverev per 6-3, 6-2.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

 Marin Čilić (quarti di finale)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Richard Gasquet (semifinale, ritirato)

 Michaël Llodra (ritirato)
 Philipp Kohlschreiber (semifinale)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 Gilles Simon (campione)

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Open de Moselle 2010
ATP World Tour 2010